Могильник — комплекс стародавніх поховань
 Могильник — той, хто копає могили
 Могильник — одна з народних назв барвінка малого
 Орел-могильник — вид хижих птахів роду орлів (Aquila)
 Могильники (Nicrophorinae) — підродина жуків родини Мертвоїди, що живляться падлом і відкладають яйця на трупи дрібних звірків і птахів.
 Могильник (Nicrophorus) — рід жуків підродини Nicrophorinae

Див. також 
 Скотомогильник
 Кладовище
 Некрополь
 Колумбарій

Посилання